Map of the Soul: Persona () — альбомом південнокорейського бой-бенду BTS. Він був випущений 12 квітня 2019. Альбом дебютував на першому місці в американському чарті Billboard 200, що зробило BTS першим гуртом з часів The Beatles, в якого три альбоми досягли першого місця в чарті менше ніж за рік.

Альбом був проданий в кількості 3,2 млн копій за перший місяць, що зробило його альбомом з найкращими продажами у Південній Кореї за останні 24 роки.

Трек-лист 
Track listing adapted from the liner notes of the physical album.

Нотатки: 
 Трек «Intro: Persona» у пре-релізний період використовував назву «Persona».

Примітки

Нотатки

Примітки

Посилання 

BTS
Альбоми південнокорейських виконавців